L'église Dives in Misericordia est un édifice religieux catholique de la ville de Rome.
Dives in misericordia est une encyclique écrite par Jean-Paul II en 1980.